KNM kan verwijzen naar:

Als afkorting:
 Koninklijke Nederlandse Munt, de producent van het Nederlands muntgeld
 Koninklijke Noorse marine (Kongelig Norsk Marine)